Coal Hill kan syfta på:

USA 

 Coal Hill, Arkansas – en ort, Johnson County, 
 Coal Hill, Ohio – en tidigare stad